Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 715 dans le monde.

 Route 715 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 715 en Finlande
 Route nationale 715 en France